Международный товарищеский матч двух гроссмейстеров проходил с 28 ноября по 19 декабря 1933 года. Первая часть матча проходила в Колонном зале московского Дома Союзов, а вторая в Большом зале Ленинградской консерватории.

Регламент 
 Матч играется на большинство из 12 партий. Все 12 партий должны быть сыграны.
 Игра проходила с 6 до 11 вечера.
 Контроль 2½ часа на 37 ходов и в последующие по 15 ходов в час.
 Расписание

Таблица

Литература 
 М. М. Ботвинник. Матч Флор — Ботвинник. Партии матча с предисловием. Физкультура и туризм. 1934

1933 год в шахматах
Шахматные турниры в СССР